Estrela de Cachoeiro Futebol Clube Ltda é um clube empresa de futebol brasileiro com sede em Cachoeiro de Itapemirim no estado do Espírito Santo. Disputou apenas um ano no profissional, sendo campeão do Campeonato Capixaba da Segunda Divisão em 2004.

Títulos 

Clubes de futebol de Cachoeiro de Itapemirim
Clubes de futebol extintos do Espírito Santo
Clubes de futebol fundados em 2003